Matterhorn kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Ulvetanna, bergstopp, 
 Matterhorn, Antarktis,

Schweiz 

 Matterhorn, berg, Valais, 

Robotskapade Antarktisförgreningar